Australisch rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Australisch rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
 Australisch rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Australisch rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant